Blue Train může označovat:

 anglicky: modrý vlak
 Blue Train (vlak) – luxusní vlak na trase Kapské Město–Pretoria
 Blue Train (album) – jazzové album Johna Coltranea
 originální název The Mistery of the Blue Train knihy Tajemství modrého vlaku Agathy Christie

Externí odkazy